Hains steht für: 

 Freizeitzentrum Hains in Freital, Sachsen

Hains ist der Familienname folgender Personen: 

 Gaston Hains (1921–1986), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Amos
 Raymond Hains (1926–2005), französischer Maler und Bildhauer 
 Thornton Jenkins Hains (1866–1953), US-amerikanischer Schriftsteller